

Нью-Балтімор — місто, штат Мічиган
 Нью-Балтімор — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Балтімор — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Балтімор — переписна місцевість, штат Огайо
 Нью-Балтімор — переписна місцевість, штат Вірджинія